Каберне́-фран (Cabernet Franc) — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства кларетов Бордо и иных красных вин. От него происходят такие знаменитые сорта, как каберне-совиньон, мерло и карменер (образующие группу сортов Кармене).

История и синонимы 
По данным ампелографа Ги Лавиньяка, виноград каберне (ныне известный как каберне-фран) имеет испанское происхождение, а в средневековую Аквитанию был завезён паломниками, ездившими поклониться мощам Святого Иакова в галисийский город Сантьяго.  Старинное происхождение каберне подтверждается тем, что лозы данного сорта и его потомков обнаруживаются на почти всех виноградниках французского Юго-Запада, причём имеют высокий генетический разброс.

Генетически подтверждена идентичность с сортами Цапурнако (Tsapournako, Греция) и Вердехилья Тинто (Verdejilla Tinto, Арагон, Испания). Другие синонимы: Гро Каберне, Гро Видюр, Кармене, Бретон.

Описание сорта 

Кусты сильнорослые. Листья крупные, округлые, среднерассечённые, пятилопастные, иногда трёхлопастные. Черешковая выемка закрытая. Цветок обоеполый. Грозди средние, цилиндрические или конические, среднеплотные, иногда рыхлые. Ягоды среднего размера, круглые, тёмные с обильным дымчатым восковым налетом. Кожица плотная, толстая.

Распространение 
Во Франции этот сорт широко культивируется в долине Луары и в Бордо. Наряду с каберне-совиньон и мерло является основой классического купажа кларетов Медока. Также широко используется для создания розовых вин, как моносортовых, так и ассамбляжных.
 
На северо-востоке Италии возделывается с XIX века в областях Венеция и Фриули-Венеция-Джулия. Сорт широко распространён в странах Восточной Европы: Румынии, Болгарии, Венгрии, Молдове.

Источники 
Сноски

Литература

Ссылки 
 Каберне Фран — виноград. Всё о винограде
 Cabernet Franc в базе «International Variety Catalogue» — Institute for Grapevine Breeding — Geilweilerhof

Виноделие Франции